Zelotriadelphia är ett släkte av svampar. Zelotriadelphia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zelotriadelphia